Gabriel – jeden z aniołów w tradycji chrześcijańskiej, judaistycznej i islamskiej, archanioł
 Gabriel od Matki Bożej Bolesnej (Franciszek Possenti 1838-1862) – zakonnik, święty Kościoła katolickiego
 Gabriel – męskie imię pochodzenia semickiego
 Gabriel Rodrigues dos Santos – Gabriel Rodrigues dos Santos (ur. 1981), brazylijski piłkarz
 Gabriel Vasconcellos Ferreira – Gabriel Rodrigues dos Santos (ur. 1992), brazylijski piłkarz
 Gabriel – film australijski z 2007
 Gabriel – film polski z 2013

Zobacz też 
 Peter Gabriel – brytyjski muzyk
 Gabriel P-V – polski samolot sportowy